Les Masters de snooker 1983 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni seize des meilleurs joueurs au monde.

Déroulement 
Le nombre de joueurs passe de douze à seize. Le premier tour est désormais disputé par l'ensemble des joueurs. Il n'y a plus d'exemption contrairement aux éditions précédentes. Les huit têtes de série sont déterminées selon le classement mondial. Jimmy White (classé ) et Terry Griffiths () sont invités par le sponsor et les quatre derniers participants ont obtenu leur place à l'occasion du tournoi des joueurs professionnels 1982. Le Canadien Cliff Thorburn remporte le titre face au Gallois Terry Griffiths 9 manches à 7.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1983
Snooker en 1983
Sport en janvier 1983
1983